Holidays in the Sun (МФА: , ) — песня английской панк-рок-группы Sex Pistols. Песня была выпущена с качестве сингла 14 октября 1977 года за две недели до выхода единственного студийного альбома группы Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols.

Запись 

В записи сингла участвовал второй состав музыкантов Sex Pistols; он третий по счёту, записанный после ухода основного автора музыки бас-гитариста Глена Мэтлока. «Holidays in the Sun» является единственной песней, в записи которой в качестве бас-гитариста принял участие Сид Вишес, однако, в конечном итоге, его игру не включили в окончательную версию песни. Вишес, также, принял участие в совместном, с остальными участниками группы, сочинении музыки для композиции. Композиция является своеобразным автобиографическим сочинением вокалиста Джонни Роттена о том, как Sex Pistols хотели устроить себе отдых на солнечном острове Джерси из состава Нормандских островов в проливе Ла-Манш в марте 1977 года, но продолжить каникулы пришлось в Западном Берлине. В то время, эта территория являлась капиталистической и отделенной от Восточной части города, входившей в состав ГДР Берлинской стеной. Джонни Роттен:

Запись проходила на студии Wessex Sound Studios, принадлежащей Биллу Прайсу — одному из инженеров-продюсеров, нанятых для записи менеджером Sex Pistols Малкольмом Маклареном. Вторым инженером-продюсером являлся Крис Томас, известный своей работой с музыкантами с мировым именем: The Beatles, Pink Floyd и другими.

Мотив песни достаточно весёлый, а манера исполнения вокала ускоренная, с присутствием произношения кокни, характерным для представителей низших социальных слоёв населения Лондона, которым являлся сам Роттен и остальные участники группы. Песня показывает реакцию немцев на Берлинскую стену и содержит призыв убрать её. Гитарная и басовая партии были записаны отдельно друг от друга гитаристом группы Стивом Джонсом и сведены путём наложения. Это было связано с тем, что бас-гитарист Сид Вишес слабо владел инструментом, поскольку ранее являлся барабанщиком в группах The Flowers of Romance и Siouxsie and the Banshees и был принят в коллектив был из-за своей скандальной репутации, в связи с чем идеально соответствовал имиджу звезды панк-рока.
Стив Джонс:

Выпуск сингла 
«Holidays in the Sun» — четвёртый и последний сингл группы, записанный с участием вокалиста Sex Pistols Джонни Роттена. Все последующие синглы были выпущены уже после распада коллектива. Сингл был выпущен только на семидюймовом виниле. Итальянское издание пластинки включает в себя видеоклип на песню «God Save the Queen». Сингл занял восьмую позицию в британских чартах. 3 ноября 2007 года вышло юбилейное переиздание сингла по случаю его 30-летия. Композиция заняла 43 место списка «100 величайших гитарных песен всех времён» по версии журнала Rolling Stone.

Обложка 
Дизайн обложки разработан арт-директором Sex Pistols художником-анархистом Джеми Ридом, который участвовал в создании графического оформления обложек всех пластинок группы. Обложка представляет собой изображение в виде комикса. Иллюстрации в основном взяты из реальных бельгийских туристических брошюр и включают название песни и фрагменты текста песни. Сразу же после выпуска, пластинка была почти немедленно изъята, и, временно запрещена к продаже, после того, как туристическая фирма заявила, что использование их графики на обложке пластинки является нарушением авторских прав. Компания, подала иск на Sex Pistols, что привело к судебному разбирательству.

Позиции в британском чарте

Участники записи 
 Джонни Роттен — лид-вокал
 Стив Джонс — гитара, бас-гитара, бэк-вокал
 Пол Кук — ударные

Производство 
 Крис Томас — звукоинженер, продюсер
  — звукоинженер, продюсер
  — дизайн

Примечания

Ссылки 

песня на официальном сайте Sex Pistols

Песни по алфавиту
Песни Sex Pistols
Песни 1977 года
Песни о холодной войне
Революционные песни
Песни на английском языке
Песни, вошедшие в список 100 величайших гитарных песен всех времён по версии журнала Rolling Stone
Синглы 1977 года
Синглы 2007 года
Синглы Virgin Records
Песни о Берлине